Mudhoney — дебютный студийный альбом американской гранж-группы Mudhoney, вышедший в 1989 году на лейбле Sub Pop.

Об альбоме 
Mudhoney их первый полноценный альбом, перед которым вышли несколько синглов и один мини-альбом (Superfuzz Bigmuff).

Песня «Magnolia Caboose Babyshit» является кавером на песню «Magnolia Caboose Babyfinger» группы Blue Cheer, но на альбоме написано, что автор песни — Mudhoney.

Список композиций 
 "This Gift" – 3:34
 "Flat Out Fucked" – 2:15
 "Get Into Yours" – 3:50
 "You Got It" – 2:50
 "Magnolia Caboose Babyshit" – 1:07
 "Come to Mind" – 4:52
 "Here Comes Sickness" – 3:41
 "Running Loaded" – 2:50
 "The Farther I Go" – 2:07
 "By Her Own Hand" – 3:16
 "When Tomorrow Hits" – 2:39
 "Dead Love" – 4:27

Принимали участие в записи 
 Марк Арм - гитара, вокал
 Стив Тёрнер - гитара, вокал
 Мэтт Лукин - бас-гитара, вокал
 Дэн Питерс - барабаны, вокал

Также принимали участие
 Джек Эндино - звукорежиссёр
 Джейн Хиггинс - дизайн обложки
 Майкл Лавинь - фото
 Конрад Уно - звукорежиссёр

Дебютные альбомы 1989 года
Альбомы Mudhoney
Альбомы Sub Pop